Родительская любовь — поведенческие и эмоциональные проявления родительского инстинкта у человека.

Родительская любовь с одной стороны включает в себя биологические инстинкты, общие у человека с другими животными, а с другой стороны представляет собой интеллектуальный восторг, возможный только на определённых уровнях культуры. Г. Ф. В. Гегель писал, что «Истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом я и, однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собой».

Биохимические основы родительской любви 
Начальные проявления родительской любви связаны с выделением при виде детей у родителей гормона окситоцина.

Проявления и крайности родительской любви 
Любовь к ребёнку заключается в выражении нежности, ласки и заботы со стороны родителей. Родительская любовь, возможно, самая искренняя, потому что она основана на сознательных и безграничных самопожертвовании и самоотдаче родителей.

Родительский инстинкт иногда бывает слишком охранительно-защитным, даже когда это может отрицательно сказаться на ребёнке.

Это отмечено ещё в Священном Писании: «Кто любит своё дитя, тот держит его под розгой, и только при этом
условии он дождётся от своего чада утешения и радостей. Кто же, наоборот,
относится к своему дитяти мягкосердечно, тот болеет его ранами и пугается
всякий раз, когда ребёнок заплачет. Избалованное дитя становится таким же
своенравным, как дикая лошадь. Не давай детям воли с раннего возраста, не
извиняй их глупости».

«Кто пренебрегает розгой, тот враг своему сыну; тот же, кто любит своего сына, время от времени наказывает его». Под розгой следует понимать не березовый прут и телесное наказание, а моральное справедливое наказание, позволяющее ребёнку понять, что он не всегда может быть прав в своих поступках.

Современные психологи отмечают наиболее типичные проявления «сверхлюбви»:
 Любить — всё разрешать ребёнку, предоставлять ему полную свободу.
 Любить — всё делать за ребёнка, материально его обеспечивать.
 Любить — неусыпно контролировать каждый его шаг, каждое его действие.
 Любить — постоянно выражать свои чувства к ребёнку, обнимать, целовать его.
 Любить «за что-то»: за успехи, за похвалу окружающих, за какие-либо достоинства.

Родительская любовь должна сохранять себя от двух опасных крайностей: «слепого самопожертвования» и от «чрезмерной опеки». В первом случае в сознании ребёнка смешивается система нравственных ценностей, порождаются эгоцентризм в отношении к другим людям и потребительство в отношении с родителями.

Чрезмерное вторжение во внутренний мир ребёнка, мелочная опека в фазе взросления вызывает естественное раздражение последнего, но также может подавить волю. Некоторые родители пытаются растить ребёнка по своему лекалу, заставляя заниматься теми областями, которые интересны родителям, но подчас не интересны детям.

Любовь к ребёнку, психология развития 

Желанные и нежеланные дети совершенно по-разному чувствуют себя даже непосредственно после рождения.

Дальнейшее нормальное психическое развитие ребёнка также очень сильно зависит от «количества любви». Такие качества, как жестокость, нравственная холодность, в некоторых случаях — нарушение нормального сексуального поведения в старшем возрасте часто коррелируют с воспитанием ребёнка в т. н. «неблагополучных семьях».

Более того, девочки, недополучившие «родительской любви», нередко становятся слишком «холодными» матерями, что ведёт к своеобразному наследованию, передаче нравственной холодности в следующих поколениях.

От количества полученной родительской любви больше, чем от чего-либо другого, зависит становление личности, потому что родительская любовь даёт детям чувство защищённости, жизненной опоры, делает их сильнее и увереннее. Если ребенка любят в детстве, он и сам будет способен любить.

Родительская любовь и современное общество 

Родительская любовь у людей неотделима от существования семьи.

Во многих т. н. «развитых странах» наблюдается кризис семьи, что связано со множеством факторов, в том числе и с пренебрежительным отношением общества к воспитанию детей — будущих родителей в школе, разрушением традиционных моральных ценностей.

Число брошенных детей в России растёт, примерно у половины таких детей родители лишены прав из-за халатного отношения к своим обязанностям, других матери оставляют прямо в роддоме. Меньшая часть детей лишилась семьи из-за смерти родителей.

См. также 
 Родительский инстинкт
 Запечатление
 Психология родительства
 Воспитание

Примечания

Источники 
Сайты
 Детство.ру — Сайт для детей, мам и пап
 Психология родительства — радость материнства
 Северная правда, 01.11.01(203)- Родительская любовь: что это значит?
Литература
 
 
 
 
 

Любовь
Семья